Červenka oder Cervenka ist der Familienname folgender Personen: 

 Christina Cervenka (* 1993), österreichische Schauspielerin
 Exene Cervenka (* 1956), US-amerikanische Sängerin
 Gottfried Cervenka (1947–2015), österreichischer Rundfunkmoderator
 Miroslav Červenka (1932–2005), tschechischer Dichter, Übersetzer und Literaturwissenschaftler
 Roman Červenka (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Červenka (* 1999), US-amerikanischer Biathlet

Červenka ist der Name des folgenden Ortes: 

 Červenka (deutsch Schwarzbach), Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien 

Siehe auch:
 Cerwenka, Czerwenka